Музей Конёнкова — музеи, посвящённые творчеству скульптора, резчика по дереву, мастера модернистского стиля в скульптуре Сергея Тимофеевича Конёнков.

Музеи 
 Мемориальный музей-мастерская Конёнкова  — в Москве, на Тверской улице.
 Музей скульптуры Сергея Тимофеевича Конёнкова  — Смоленск.